Moroka ist der Familienname folgender Personen:

 James Moroka (1891–1985), südafrikanischer Arzt, Politiker und von 1949 bis 1952 Präsident des ANC

Siehe auch:
 Moroka River, Fluss im östlichen Gippsland im australischen Bundesstaat Victoria
 Moroka Swallows (deutsch: „Moroka-Schwalben“), Fußballteam aus Johannesburg in Südafrika 
 Dr JS Moroka (englisch Dr JS Moroka Local Municipality), Gemeinde im südafrikanischen Distrikt Nkangala in der Provinz Mpumalanga
 Little River (Moroka River), Fluss im östlichen Gippsland im australischen Bundesstaat Victoria